

Lokalizacje

USA
 Utting – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie La Paz

Niemcy 
 Utting – dzielnica gminy Auerbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Deggendorf
 Utting – dzielnica gminy Rimbach w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Utting am Ammersee – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landsberg am Lech